Az 1967-es jégkorong-világbajnokság mind a három csoportját Ausztriában rendezték 1967. március 18. és március 29. között. A mérkőzéseket Bécsben két jégcsarnokban rendezték meg, a Wiener Stadthalleban és a Donauparkhalleban. Ausztria az 1927-es bécsi Európa-bajnokság és az 1964-es innsbrucki olimpia után harmadszor rendezhetett ilyen rangos jégkorong eseményt.

Az A csoportba a szovjet válogatott érkezett címvédőként, az újonc csapat pedig az NSZK válogatottja, amely 1963 után szerepelhetett újra a vb elitjében. A világbajnokság egyben olimpiai kvalifikáció is volt az 1968-as téli olimpiára. Az A csoport első 5 helyezettje automatikusan indulási jogot szerzett, míg a többi csapat selejtezőt játszott az olimpia felsőházában való szereplésért.

A csapatok játékoskeretei
Bővebben: 1967-es jégkorong-világbajnokság (játékoskeretek)

A csoport

Első forduló

Második forduló

Harmadik forduló

Negyedik forduló

Ötödik forduló

Hatodik forduló

Hetedik forduló

Végeredmény

Legeredményesebb játékosok

A legjobb játékosok posztonként 

Kapus: Carl Wetzel 
Hátvéd: Vitalij Davidov 
Csatár: Anatolij Firszov

A torna csapata  
Carl Wetzel  – Carl Brewer , Alekszandr Ragulin  – Venyamin Alekszandrov , Anatolij Firszov , Alekszandr Almetov

B csoport

Első forduló

Második forduló

Harmadik forduló

Negyedik forduló

Ötödik forduló

Hatodik forduló

Hetedik forduló

Végeredmény

Legeredményesebb játékosok

C csoport

Eredmények

Végeredmény

Források 

Jégkorong-világbajnokságok
Vilagbajnoksag